Az  a szöuli metróhoz kapcsolódó elővárosi vasútvonal, mely 2016. szeptember 24-én állt forgalomba 11 állomással  és  városok között  tartományban.

Állomások

Források

További információk

 A Korail honlapja
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonaltervezővel 

Szöuli metró
Dél-Korea vasútvonalai
2016-ban megnyílt vasútvonalak